Спортсмены Кот-д’Ивуара принимали участие в тринадцати летних Олимпийских играх. Дебютировали в 1964 году на летних Олимпийских играх в Токио. С тех пор Кот-д’Ивуар участвовал во всех летних Играх, кроме бойкотированных ими Игр в Москве.

В зимних Олимпийских играх Кот-д’Ивуар участия не принимал.

Спортсмены Кот-д’Ивуара завоевали 4 олимпийские медали: на Играх 1984 года в Лос-Анджелесе серебро в беге на 400 метров завоевал Габриэль Тиако, на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро золото в тхэквондо (до 80 кг) завоевал Шейк Салах Сиссе, а бронзу тоже в тхэквондо (до 67 кг) завоевала Рут Гбагби. Спустя 5 лет на Играх в Токио Гбагби выиграла ещё одну бронзу.

Таблица медалей

Летние Олимпийские игры

Медалисты

Медали по видам спорта

См. также 
 Список знаменосцев Кот-д’Ивуара на Олимпийских играх

Ссылки 
 Статистика  на sports-reference.com
 Кот-д’Ивуар на сайте Международного олимпийского комитета